Vall ist der Familienname folgender Personen:

 Ely Ould Mohamed Vall (1953–2017), mauretanischer Politiker
 Jessica Vall (* 1988), spanische Schwimmerin
 Josep Vall (* 1991), andorranischer Fußballspieler
 Kick van der Vall (* 1946), niederländischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Wall, Val, VLL